International Karate +, часто сокращенно IK+ — компьютерная игра в жанре файтинг, симулятор боев карате, разработанная и выпущенная в 1987 году компанией System 3 на платформах Commodore 64, Amstrad CPC и ZX Spectrum, позже портированная на ряд платформ. Версия для Commodore 64 версии была выпущена в США под названием Chop N' Drop.

Игровой процесс 

Три каратиста дерутся друг против друга на пляже. Выигрывает первый, кто наберет шесть очков. После каждых двух раундов становится доступной бонусный уровень, в котором надо отбивать прыгающий шарик или отбрасывать ногами бомбы. В версии для C64 доступен только первый из бонусных уровней. В игру могут играть один или два игрока, и как минимум один из бойцов управляется компьютером.

Наиболее важными изменениями по сравнению с International Karate являются увеличенная скорость опроса джойстика, повышающая отзывчивость управления, более плавная и чёткая анимация, динамические фоны и добавление третьего бойца, управляемого компьютером или другим игроком, что позволяло двум игрокам объединить усилия против управляемого компьютером оппонента.

Разработка 

Основным разработчиком игры был Арчер Маклейн. Музыка для исходной версии была написана Робом Хаббардом, а для порта на Amiga — Дэйвом Лоу. Саундтрек игры получил награду «Лучший 16-битный саундтрек года» церемонии Golden Joystick Awards.

Порты и ремейки 
16-разрядные версии игры были выпущены в 1988 году для домашних компьютеров Atari ST и Amiga. За исключением музыки, за которую отвечал Дэйв Лоу, версия для Atari ST была полностью разработана Арчером Маклейном. Для создания фоновых картинок и спрайтов использовался растровый редактор NeoChrome. Игра была написана на компьютере IBM PC на языке ассемблера с использованием программы кросс-компилирования. Разработка заняла 6 месяцев, однако последующее портирование на Amiga заняло всего неделю, поскольку Маклейн практически не использовал специфичные для операционной системы вызовы.

Улучшенная версия игры под названием International Karate Deluxe (также известная как IK++) разрабатывалась для компьютеров Atari ST и Amiga в 1987—1988 годах, но не была выпущена.

Также игра была выпущена компанией Activision в 1988 году на компьютере Commodore 64 под названием Chop N' Drop. Версия для Amiga CD32 была выпущена в 1994 году.

В 2003 году Ignition Entertainment выпустила версии IK+ для Game Boy Advance и PlayStation в Европе, не содержащие существенных изменений по сравнению с версиями для 16-битных систем. Эти версии были также выпущены в Северной Америке под названиями International Karate Advanced (GBA) и Chop 'n Drop (PS1).

Версия для C64 была также выпущена в Европе в сервисе Nintendo Virtual Console 25 июля 2008 года.

Восприятие

Примечания 

Компьютерные игры 1987 года
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для CD32
Игры для Commodore 64
Игры для Game Boy Advance
Игры для PlayStation
Файтинги
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для Virtual Console
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные System 3